60-й выпуск  Гран-при Наций — шоссейной однодневной велогонки в формате индивидуальной раздельной гонки, проводившейся во Франции. Гонка протяжённостью 62,5 километра состоялась 16 октября 1993 года в рамках Мирового шоссейного кубка UCI 1993. Победу одержал французский велогонщик Арман де лас Куэвас.

Результаты

Ссылки 
 Гран-при Наций 1993 на FirstCycling
 
 
  

1993 год в велоспорте
Спорт во Франции в 1993 году
Октябрь 1993 года